Бужок — топоним:

 Бужок — река в Хмельницкой области Украины.
 Бужок — село в Львовской области Украины.